Ра́донеж — остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги в селе Абрамцево Сергиево-Посадского района Московской области.

До 17 апреля 1993 года носила название «Платформа 55-й километр». Переименована в честь села Радонеж и 600-летия со дня смерти Сергия Радонежского. Однако, до села Радонеж примерно 5 км по прямой линии (или примерно 8 км по проезжим дорогам), при этом между платформой и селом нет сообщения общественного транспорта.

Расположена в 55 километрах от Ярославского вокзала Москвы.

Две боковые платформы, два электрифицированных пути, турникеты отсутствуют. Одна касса на платформе в сторону Москвы. Реконструкции не подвергалась.

Остановки общественного транспорта вблизи платформы отсутствуют.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района